Рави може да се отнася за:

 рави – почтителна форма на обръщение към равин
 Рави – река в Индия и Пакистан

Личности 
 Раджа Рави Варма (1848 – 1906) – индийски художник
 Рави Шанкар (1920 – 2012) – индийски музикант и композитор, изпълнител на ситар
 Шри Шри Рави Шанкар (р. 1956) –  индийски духовник

Вижте също 
 Раби – село и община в Северна Италия